Тельшяйское районное самоуправление (, до 1995 — Тельшя́йский район) — муниципальное образование в Тельшяйском уезде Литвы. Административный центр — Тельшяй.

Население

Населённые пункты 
 2 города — Тельшяй и Варняй;
 11 местечек — Эйгирджяй, Гадунавас, Янаполе, Лауко-Сода, Луоке, Неримдайчяй, Неваренай, Павандене, Тришкяй, Убишке и Жаренай;
 415 деревень.

Численность населения (2001):
 Тельшяй — 31 460
 Тришкяй — 1 555
 Варняй — 1 355
 Райняй — 1 070
 Дегайчяй — 880
 Ришкенай — 854
 Луоке — 777
 Эйгирджяй — 746
 Дусейкяй — 727
 Неваренай — 659

Административное деление 
Тельшяйский район подразделяется на 11 староств:
 Варняйское (; адм. центр: Варняй)
 Вешвенайское (; адм. центр: Вешвенай)
 Дегайчяйское (; адм. центр: Дегайчяй)
 Гадунавское (; адм. центр: Гадунавас)
 Жаренайское (; адм. центр: Жаренай)
 Луокеское (; адм. центр: Луоке)
 Няваренайское(; адм. центр: Няваренай)
 Ришкенайское (; адм. центр: Ришкенай)
 Тельшяйское городское (; адм. центр: Тельшяй)
 Тришкяйское (; адм. центр: Тришкяй)
 Упинское (; адм. центр: Упина)

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Тельшяйский район